Ансоа́теги () — один из 23 штатов Венесуэлы. Штат назван в честь героя борьбы за независимость Венесуэлы Хосе Антонио Ансоатеги.

Административный центр штата — город Барселона.
Площадь штата , население —  человек (2011).

Муниципалитеты штата 
 Анако (Анако)
 Арагуа (Арагуа-де-Барселона)
 Диего-Баутиста-Урбанеха (Лечерия)
 Фернандо-де-Пеняльвер (Пуэрто-Пириту)
 Франсиско-дель-Кармен-Карвахаль (Валье-де-Гуанапе)
 Франсиско-де-Миранда (Парьягуан)
 Гуанта (Гуанта)
 Индепенденсия (Соледад)
 Хосе-Грегорио-Монагас (Мапире)
 Хуан-Антонио-Сотильо (Пуэрто-ла-Крус)
 Хуан-Мануэль-Кахигаль (Оното)
 Либертад (Сан-Матео)
 Мануэль-Эсекиэль-Брусуаль (Кларинес)
 Педро-Мария-Фрейтес (Кантаура)
 Пириту (Пириту)
 Сан-Хосе-де-Гуанипа (Сан-Хосе-де-Гуанипа)
 Сан-Хуан-де-Капистрано (Бока-де-Учире)
 Санта-Ана (Санта-Ана)
 Симон-Боливар (Барселона)
 Симон-Родригес (Эль-Тигре)
 Сэр-Артур-Макгрегор (Эль-Чапарро)

Ансоатеги